Focalização designa:
 em ótica: Foco
 em psicologia: Focusing

Desambiguação